John Sears ist der Name von

* John Sears (Politikberater) (1940–2020), US-amerikanischer Anwalt und ein republikanischer Politstratege
 John Sears (Rennfahrer) (1936–1999), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 John Edward Sears (1857–1941), Britischer Architekt und Politiker
 John George Sears (1870–1916), Gründer der Sears plc